География Челябинской области.

Географическое положение 
Челябинская область расположена на Среднем и Южном Урале, рядом с Курганской, Свердловской, Оренбургской областями, Республикой Башкортостан и Казахстаном. Условная граница между Европой и Азией проводится в основном по водораздельным хребтам Уральских гор. Недалеко от станции Уржумка ЮУЖД (8 км от Златоуста), на перевале Уралтау, стоит каменный столб. На одной из его сторон написано «Европа», на другой — «Азия». Города Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе, Челябинск, Троицк, Миасс — в Азии, Магнитогорск — в обеих частях света. Также в Челябинской области проходит условная граница между Средним и Южным Уралом, между Уралом и Сибирью.

Площадь Челябинской области равна 88,5 тысячи квадратных километров. Протяжённость области с севера на юг — 490 км, с запада на восток — 400 км. Географический центр области располагается на правом берегу реки Уя, в трёх километрах на юго-восток от села Нижнеусцелемово Уйского района. Челябинская область по территории занимает 5-е место из восьми регионов Урала и 39-е место по России. Общая протяжённость границ составляет 2750 км.

Челябинская область занимает восточный склон части Среднего и Южного Урала. И только небольшая часть территории на западе — так называемая Горно-Заводская зона — заходит на западные склоны Среднего и Южного Урала.

Рельеф 
Рельеф Челябинской области отличается большим разнообразием. Он формировался на протяжении миллионов лет. В пределах Челябинской области имеются различные области — от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершины которых превышают 1000 м. Высочайшая точка области — гора Нургуш (1406 м).

В горной зоне расположено несколько горнолыжных курортов.

Западно-Сибирская низменность ограничена с запада горизонталью (отметка 190 м над уровнем моря), что проходит через сёла Багаряк, Кунашак и далее через Челябинск — на юг. Низменность слабо наклонена на северо-восток, понижаясь до 130 м у восточной границы области. Низменность расчленена широкими долинами рек.

Зауральская холмистая возвышенная равнина (Зауральский пенеплен) занимает центральную часть территории области и простирается полосой вдоль восточных склонов Уральских гор от 50 км на севере до 150 км. На юго-западной окраине равнины Уральский мелкосопочник, включающий Карагайские горы и возвышенность Куйбас. Поверхность равнины испещрена котловинами озёр и речными равнинами с пологими склонами.

Гидрография 

На территории Челябинской области находятся:
 3602 реки суммарной длиной около 18 000 км, из них 90 % в длину меньше 10 км;
 467 прудов и водохранилищ;
 3170 озёр с суммарной среднегодовой площадью водного зеркала 2125 км2 (в том числе 1340 учтённых, суммарная площадь их более 1500 км2).

Водоёмы входят в бассейны Каспийского (бассейны рек Кама — 71 % объёма стока, Урал — 10 % объёма стока) и Карского (бассейн реки Тобол — 19 % объёма стока) морей. Основное питание рек снеговое (50-70 % объёма стока), и дождевое паводковое. Объём стока имеет заметную сезонную зависимость, в частности 85 % во время весеннего половодья. Среднегодовой суммарный сток равен 6,34 км3, уменьшаясь в маловодные годы до 2,56 км3.

В пределах области берут начало многочисленные реки, принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и Урала. Так как здесь, в основном, их верховья, поэтому они маловодны. Рек длиной более 10 км насчитывается в области 348, их суммарная длина составляет 10 235 км.

Протяжённость свыше 100 км имеют всего 17 рек. И только 7 рек: Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка — имеют в пределах области длину более 200 км.

Большая часть территории области относится к Обскому бассейну. На восток, в Тобол и его притоки, течёт большинство рек Челябинского Зауралья: Синара, Теча, Миасс, Увелька, Уй, Тогузак, Карталы-Аят, Синташта и другие.

Река Миасс берёт своё начало на восточном склоне хребта Нурали на территории Учалинского района Башкортостана, течёт сначала между гор на север, а затем, повернув на восток у Карабаша, пересекает лесостепную зону и впадает в Исеть за границами области. Её длина в пределах области составляет 384 км (из 658 общей длины).

Регуляторами стока Миасса служит Аргазинское и Шершнёвское водохранилища. В настоящее время 70-80 % расхода воды р. Миасс проходит через трубопроводы и только 20-30 % протекает по естественному руслу. Четыре пятых воды Миасс отдаёт на нужды народного хозяйства. Предусматривается переброска воды в бассейн реки Миасс из реки Уфы. После осуществления проекта в Миассе количество воды удвоится. Гидросистема строится с Долгобродским водохранилищем в верховьях реки Уфа.

Река Уй берёт начало у отрогов Урал-Тау на территории Учалинского района Башкортостана, течёт на восток, пересекая всю область. Направление её течения почти совпадает с границей между лесостепной и степной зонами. Общая длина реки 462 км, из них 370 км — в пределах области. Слева Уй принимает крупный приток — Увельку. Сливаются реки в городе Троицке. На Уе и на Увельке сооружены плотины, которые образовали крупные водохранилища для Южноуральской и Троицкой ГРЭС.

Степные реки Синташта, Карталы-Аят и Тогузак в наиболее суровые зимы промерзают. В половодье вода в них поднимается до 2 м.

Кроме естественных рек имеются (или имелись) ещё и искусственно возведённые водотоки, к примеру каналы между Каслинско-Иртяшской системой озёр, из реки Уфа в реку Миасс (из Долгобродского водохранилища, через Кыштымское водохранилище) и в реку Чусовая (из Нязепетровского водохранилища), из озера Иткуль в реку Чусовая.

Челябинская область — озёрный край. В регионе более 3748 озёр, общей площадью 2125 квадратных км. Большинство озёр, расположено на северо-востоке региона.

В горно-лесной зоне одним из самых известных является озеро Зюраткуль, лежащее на высоте 724 м. В восточных предгорьях Урала находится группа озёр замечательной красоты, составляющих гордость Южного Урала: Большой Кисегач, Увильды, Тургояк и др., на их берегах построены многочисленные курорты. Основная группа озёр, расположена на Зауральской холмистой равнине и на Западно-Сибирской равнине, но они являются небольшими по площади.

Происхождение озёр разное. В восточных предгорьях Урала озёра имеют тектоническое происхождение. Эти озёра отличаются своими размерами, имеют чрезвычайно сложные очертания берегов, глубина часто достигает 30-40 метров. Другого происхождения озёра лесостепной и степной зоны. Большинство из них эрозионно-тектонического типа.
Красивые пейзажи горных озёр способствуют развитию туризма в регионе.

Геологическое строение 

Геолого-морфологический Челябинская область расположена на юго-восточной части Уфимского плоскогорья (северо-западная часть области), на Уральских горах (южная часть Среднего Урала и Южный Урал, включая предгорья и Уральский кряж — западная часть области; Зауральском пенеплене — средняя (меридионально) часть области), Западно-Сибирской низменности (восточная часть области). Структурно представлена морскими осадочными породами разных исторических эпох чередующихся с древними вулканическими островками. На территории области находятся Предуральский прогиб (Ашинский район), Западно-Уральская зона складчатости (Нязепетровский, Усть-Катавский, Ашинский, Саткинский районы), Центрально-Уральское поднятие (Катав-Ивановский, Саткинский, Кусинский, Златоустовский, Верхне-Уфалейский районы), Магнитогорский прогиб/вулканический пояс (в районах Магнитогорска, Миасса, Карабаша, всего в 10 районах области), Восточно-Уральская зона прогибов и поднятий (от Каслинского до Брединского районов), Зауральское поднятие (от Кунашакского до Троицкого и Варненского районов).

Около ⅓ площади области занимают карстовые провинции, в которые входит свыше 110 карстовых полей (учтённых) и около 800 пещер (обследованных и зарегистрированных), части некоторых из них отнесены к ООПТ, к примеру Шемахинское карстовое поле, пещера Сухая Атя и т. д.

Полезные ископаемые 
Территория Челябинской области обладает значительными запасами природных ресурсов. Челябинская область является монополистом в России по добыче и переработке графита (95 %), магнезита (93 %), металлургического доломита (71 %), талька (70 %), а в Уральском регионе — каолина (93 %), формовочных песков (80 %), огнеупорных глин (64 %) и другого сырья. Имеются крупные месторождения железных руд (Магнитогорское, Бакальское, Златоустовское и др.), медных и никелевых руд, минерально-строительного (особенно магнезитового и цементного) сырья. Имеются запасы бурого угля (Челябинский бассейн). Недра Челябинской области содержат значительные запасы золота (Казанское, Кочкарское, Светлинское, Северо-Светлинское, Осейское, Березняковское, Байрамгуловское, Узельдинское, Талганское, Молодёжное, Александринское, Западный Куросан, Южный Куросан, Наилинский участок, Полигон № 8, Чебачье и другие месторождения). Суммарная добыча золота в Челябинской области составляет около 4,9 т золота ежегодно (в том числе, попутное извлечение золота — более 1 т). Открыто около 400 месторождений различных металлов и неметаллов («нерудное сырьё»). За два с половиной века на Бакальских рудниках добыто около 150 млн тонн руды. Преобладают сидеритовые руды (32 % Fe).

Челябинская область богата месторождениями облицовочного камня. Мировую известность приобрело Коелгинское месторождение мраморов, изделиями которого был облицован восстановленный Храм Христа Спасителя в Москве. Общие разведанные запасы облицовочного мрамора в области превышают 10 млн м³.

Драгоценные и поделочные камни встречаются в Ильменских, Вишнёвых горах и Пластовсом районе  Здесь встречаются амазонит, гиацинт, аметист, опал, топаз, гранат, малахит, корунд, яшма, сапфир, рубин, солнечный, лунный, арабский камни и др.

На территории области, в городе Миасс, расположен минералогический заповедник — Ильменский государственный заповедник.

Нефть, газ, битумы и их поиски 
Челябинская область имеет не менее трёх перспективных площадок, где может быть найдена нефть для её промышленной добычи. Поиски нефти в Челябинской области ведутся с 40-х годов XX века. Прямые признаки наличия нефти были обнаружены в 50-е годы при бурении скважин на шахтном поле «Сарыкульское-1» в районе Еманжелинска. В угольном бассейне области в разные годы неоднократно выявляли проявления нефти и природного газа. Материалы по нефтеносности области были обработаны группой геологов во главе с Николаем Плохих в 1992 году, к работе были привлечены специалисты из Великобритании и Румынии. Тогда же был составлен отчёт «Перспективы нефтегазоносности Челябинской области», но из-за отсутствия финансирования дальнейшие разведочные работы не велись. Наиболее перспективной на нефть и газ может стать западная часть области, но она менее всего изучена. Геологи обращают внимание на Юрюзанско-Сулеинский грабен, участок возле гор Юрма, Уреньга, Иремель, в окрестностях станции Бердяуш. Битуминосные сланцы обнаружены южнее Магнитогорска вниз по течению реки Урал. Нефтеносные породы обнаружены к юго-западу от озера Сугояк. По прогнозу учёных, только на территории буроугольного бассейна может быть от 1,5 до 350 миллионов тонн нефти.

Следы нефти и газа впервые были найдены при геологоразведочных работах в Челябинском буроугольном бассейне в начале 1950-х годов. В 1951 году геолог Н. К. Жуков обнаружил признаки нефти в 3 скважинах, пробурённых в Еманжелинском угленосном районе на глубине 190—220 м. В 1950—60-х годах нефть часто встречалась и в горных выработках угольных шахт. Исследовательские работы с целью определения перспектив Челябинского бассейна и его палеозойского обрамления на нефть проводились многими геологами: Н. И. Васильевой, Н. П. Туаевым (в 1955); В. И. Носаль (1959— 65); В. А. Ласточкиным (1958—65); Н. В. Копеловой (1964). Всего выявлено около 50 проявлений нефти в виде газированной тёмно-коричневой и светло-жёлтой прозрачной жидкости, напитанных песчаников, пятен, высачивающихся струй, сопровождающихся резким, иногда сероводородным запахом, нефтяными газами и различными по консистенции битумами. Наибольшие существенные проявления нефти зафиксированы в Челябинской буроугольном бассейне: на Ключевской площади (скважина 1-Р) при проходке на интервале 480—531 м получено около 30 л нефти; на Ерофеевской площади (скважина 2-К) за 7 дней в 1952 году получено около 2800 л; в скважине 6-Р за сутки приток нефти составил около 400 л; в шахте «Пригородная» в 1962 году при проходке порожняковой ветви (284 м от поверхности) обнаружена нефть, струящаяся из мелкозернистых песчаников (72 л/сут); в 1965 году в шахте «Куллярская-3» при проходке грузовой ветви было отмечено просачивание нефти из кливаж филлитовых сланцев (1—2 м³/сут). В Челябинской бассейне специально с целью обнаружения нефти было пробурено 12 скважин глубиной от 1000 до 2500 м. Установлено, что с увеличением глубины возрастает и частота проявления нефти. Челябинская нефть имеет следующий состав: углерод (86,3 %), водород (12,7 %), кислород, азот, сера. Происхождение нефти спорно: одни связывают её с палеозойскими образованиями (в угленосную толщу нефть мигрирует по разломам), другие — с угленосными отложениями, третьи считают, что нефть мигрирует в Челябинский бассейн из отложений Западно-Сибирской низменности.

В 1949 году при бурении разведочной скважины в районе бывшей деревни Ерофеевка была обнаружена нефть. Эта деревня находилась восточнее шахты «Пригородная» в Коркино. Скважина бурилась для разведки запасов угля для шахты «Пригородная». В те времена существовал узковедомственный подход в геологоразведке. Поэтому это сообщение было передано в геологическое управление. Для детальной разведки на нефть в Коркино в 1951 году была организована Южно-Уральская нефтеразведочная партия от Тюменской экспедиции. Возглавил эту партию геолог Юрий Георгиевич Эрвье, который впоследствии стал главным геологом главка Главтюменьгеология и Героем социалистического труда. Эрвье был не только геологом, но и неплохим организатором. Благодаря его усилиям была создана неплохая база, которая до сих пор используется нынешним Коркинским горгазом. Кроме того, были возведены и административные, и жилые дома щитовой деревянной конструкции с утеплителем из стекловаты. Эти дома сохранились до сих пор и в них живут люди.

Эта партия просуществовала всего три года. В связи с открытием нефти на севере Тюменской области партия была переведена туда для концентрации работ по их разведке. Интересно высказывание Эрвье по поводу перспектив на нефть в Челябинском бассейне и, в частности, в Коркино. Он писал: «Нефть здесь, скорее всего, есть и требуется бурение глубоких скважин, что связано с большими затратами. Но город Коркино уже является важным районом добычи угля. Рядом находится Челябинск — один из промышленных центров Урала. Сибирь — район не обжитой и не разведанный. Поэтому работы по поиску нефти в Коркино следует прекратить, а все силы направить на разведку нефти в Сибири».

За время своего существования Южно-Уральская партия пробурила двенадцать скважин по всей территории Челябинского буроугольного бассейна. Из них три скважины давали нефть. Максимальный приток нефти составлял порядка 30 литров в сутки. Нефть по своим характеристикам относится к лёгким и наиболее ценным сортам. Максимальная глубина скважин была 1200 метров. Весьма интенсивные нефтепроявления связаны с триас-нижнелейасовыми угленосными толщами Челябинского бассейна, смятыми в мелкие крутые складки, осложнённые разломами. При бурении скважин здесь наблюдались нефтяные плёнки и пузырьки газа на поверхности бурового раствора, интенсивное пропитывание нефтью керна, извлечённого из многочисленных скважин. Ю. К. Миронов и Л. И. Ровнин (1958) указывают, что из скважины 2-К, пробурённой на Ерофеевской площади, при опробовании песчаников и конгломератов, лежащих на глубине 252—337 м, было извлечено за 3 суток 3,8 м³ нефти и 1,5 м³ воды. Небольшие количества лёгкой нефти были также получены при опробовании ряда других скважин. Из скважины 6-Р Ерофеевской площади с глубины 660—675 м извлечено около 0,4 м³ нефти, в других скважинах этой площади притоков не получили. Из скважины 1-Р Ключевской площади с интервала 531—480 м получено около 30 л нефти. Жидкая нефть встречена в неглубоколежащих конгломератах также на Сугоякской площади. Н. П. Туаев (1958) и Г. П. Сверчков (1959) указывают, что пропитывание керна нефтью наблюдалось в большом количестве угле- и нефтеразведочных скважин (более 40) и связано главным образом с отложениями коркинской свиты. Однако Н. П. Туаев отмечает, что битумы Челябинского бассейна представлены всеми минеральными разностями — от жидкой нефти до антраксолитов — и распространены по всему разрезу, не будучи связаны с какой-либо определённой стратиграфической толщей или определёнными литолого-фациальными типами пород.

Наиболее интенсивные нефтепроявления наблюдались в скважинах в южной части Коркинского района (Ерофеевская площадь), где из скважины с глубины 250 метров получено около трёх тонн жидкой газированной нефти. На западной границе области, несколько северо-западнее города Аша, компанией «Башнефть» разведана Кулатюбинская нефтеносная структура. Промышленная нефтеносность в этой структуре выявлена в отложениях среднего девона, представленных грубозернистыми кварцевыми песчаниками и прослоями гравелитов. В Челябинском мезозойском бассейне зафиксировано 33 проявления нефти, 20 — газа и 14 — битумов. Наиболее интенсивные нефтепроявления установлены на «Ерофеевской площади», где при опробовании было получено от 0,4 до 3,5 т нефти при суточном дебите 30 — 700 л. Удельная масса нефти 0,813, содержание углерода 84,4 %, водорода 14,2 %, серы 0,44 %.

Геологи насчитывают десять-пятнадцать точек на карте области, где «подозревается» нефть. В списке значатся озеро Сугояк, посёлки Аргаяш и Маук, город Чебаркуль и Нязепетровский район. Однако официально признаны только две территории — «Симская мульда» и «Челябинская площадь». «Симская мульда» — в Ашинском районе, она занимает 1640 кв. км, на юге ограничена деревней Серпиевка, на западе Миньяром, на востоке станцией Кропачёво, на севере селом Илек. По самым первым прикидкам, здесь 4,2 млн тонн нефти. «Челябинская площадь» — это как раз окрестности озера Большой Сарыкуль в Еткульском районе. Геолог Н. Туаев, который бурил берег озера ещё в 50-е годы, оставил нам свидетельство о том, что «наиболее существенные нефтепроявления были установлены в скважинах 428, 391, 441, 394 и 426 на Сарыкульском (Ключевском) участке».

Кое-что про нефть сохранил архив краеведа Александра Дувакина. В 50-х годах на Челябинском грабене геологи работали «на уголь», но им часто попадались нефть и битумы. Нефть — газированная, то светлая, то желтоватая, то тёмно-коричневая. В те же годы было пробурено несколько глубоких, до 2000 метров, скважин. Как свидетельствует Б. Тарханеев, «в скважинах 1-Р, 2-К и 6-Р были подсечены разрывные тектонические зоны с обильными нефтепроявлениями». При пробной откачке скважины 2-К и 6-Р дали 3000 литров нефти. Также есть информация, что нефть может быть в посёлке Новорезка г. Троицка и в Аргаяшском районе. Битумопроявления в районе Челябинска представлены вязкими мальто-асфальтоподобными битумами, а также асфальтитами и керитами. При проведении поисковых работ на бокситы на Улуирском месторождении (залежь II) в Саткинском районе Челябинской области, отмечалось газопроявление в скважине № 2026. В 2015 году нефть была обнаружена в Увельском районе области.

Климат 
Климат Челябинской области континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс.

Зимой Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона. Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую погоду. Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с севера.

Летом на территории области преобладает низкое давление. Сюда приходят арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга перемещаются тропические массы воздуха из Казахстана и Средней Азии. Со вхождением континентального тропического воздуха устанавливается жаркая и сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят влажную и неустойчивую погоду.

Особенности рельефа Южного Урала обуславливают наличие чётко выраженной широтной зональности в Зауралье и вертикальной поясности в горах. Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток.

В суровые зимы абсолютный минимум температуры воздуха может составлять —46—48 градусов по Цельсию, а в пониженных местах достигать —50 градусов. Абсолютная амплитуда температуры воздуха, т. е. разница между абсолютным максимумом летом и абсолютным минимумом зимой, на Зауральской равнине достигает 80 - 85 градусов, на вершинах гор уменьшается до 75 градусов, в долинах и котловинах увеличивается до 90 градусов. Безморозный период продолжается 100-120 дней. В горных и предгорных районах на 10-15 дней короче за счёт поздних весенних заморозков.

Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномерно. Наибольшее их количество выпадает на наветренных склонах и вершинах наиболее высоких гор (700-800 мм). Восточные склоны гор получают 500-600 мм осадков. На равнинном Зауралье годовые суммы осадков уменьшаются с севера на юг от 500 до 300 мм. Наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков резко уменьшается. В тёплую половину года выпадает 75-78% годовой суммы осадков. Количество летних осадков колеблется в больших пределах. Изменчива и годовая величина осадков, она может в разные по влажности годы изменяться в три-четыре раза. Снежный покров более мощный (44-48 см) и продолжительный (165-170 дней) бывает в горно-лесной зоне. Влага, полученная от снега, составляет здесь не менее 30%. В лесостепной зоне средняя мощность снежного покрова достигает 34-38 см при продолжительности 156-160 дней. В общей сумме осадков влага от снега составляет около 25%. Наименьшими показателями характеризуется снежный покров в степной зоне. Средняя мощность его 24-30 см продолжительность 153-155 дней, влага от снега не превышает 22% годовой суммы осадков. Горно-лесная зона по количеству осадков является районом избыточного увлажнения, лесостепная зона — районом умеренного увлажнения, а степная — районом недостаточного увлажнения. Наибольшее количество осадков выпадает в Аше (761 мм) и Златоусте (704 мм). Самое солнечное место в области Троицк (2218 солнечных часов в году).

Почвы 
Почвы в Челябинской области расположены зонально. Челябинская область расположена в пределах четырёх природных зон: горно-таёжной, лесной, лесостепной и степной.

В лесной зоне распространены тёмно-серые лесные оподзоленные, серые лесные оподзоленные и светло-серые лесные оподзоленные почвы.

В лесостепной зоне преобладают выщелоченные чернозёмы и светло-серые лесные оподзоленные почвы. На севере и востоке основное место занимают оподзоленные чернозёмы, солонцы, солончаки и солончаковые чернозёмы. Между Чебаркулем и Верхнеуральском расположены тучные чернозёмы с высоким содержанием гумуса.

В степной зоне преобладают чернозёмы: в Верхнеуральском районе — обыкновенные и тучные, в Карталинском районе — южные и тёмно-каштановые почвы, выщелоченные и солонцеватые чернозёмы и солонцы.

Растительность 
Растительность Челябинской области делится на три зоны:
 Растительность горно-лесной зоны, включающая западные и северо-западные районы области, куда входят подзоны:
 смешанных хвойно-широколиственных лесов
 светлохвойных сосновых и лиственничных лесов
 темнохвойных елово-пихтовых лесов
 подгольцевые луга и редколесья
 гольцы
 Растительность лесостепной зоны, включающая центральную и северо-восточную, восточную части области (от реки Уй на север), с преобладанием лесов из берёзы и осины
 Растительность степной зоны (южнее реки Уй), включающую разнотравно-ковыльные луговые степи, кустарниковую растительность по балкам и низинам, островные боры, каменистые степи

В Челябинской области можно встретить почти все типы растительности, распространённые в умеренной и арктической зонах России. Южный Урал является местом контакта трёх ботанико-географических областей: Европейской, Сибирской и Туранской (Среднеазиатской).

Животный мир 

На территории Челябинской области представлен животный мир трёх природных зон: горнолесной (фауна горной тайги, широколиственных и смешанных лесов), лесостепной и степной (фауна степи и долин больших рек). Всего в области обитает более 60 видов млекопитающих, около 300 видов птиц, около 20 видов пресмыкающихся, около 20 видов земноводных и почти 60 видов рыб.

Природные заповедники и парки 

В Челябинской области заповедники и национальные парки занимают площадь около 200 тыс. гектаров, охотничьи и ботанические заказники — свыше 500 тыс. га, ботанические памятники природы, в том числе 20 островных и ленточных боров общей площадью 184 тыс. га. Всего охраняемые территории занимают около 1 000 000 га — немногим более десятой части области. Учёные считают, что для нормализации экологической обстановки площадь охраняемых территорий необходимо увеличить.

Утверждены зелёные зоны вокруг 13 городов (общая площадь 164,7 тыс. га) и зоны округов санитарной охраны курортов на озёрах Тургояк, Увильды и Кисегач. Имеются заповедники историко-культурного направления. Характерным примером является Аркаим.

Свою лепту в обеспечение изучения и охраны памятников природы вносят культурно-просветительные и спортивно-туристические организации.

Особо охраняемые природные территории призваны обеспечить экологическую безопасность, поддерживать экологический баланс при использовании природных ресурсов и создать среду, благоприятную для обитания человека.

Примечания

Литература 
 Геология СССР. Том XII: Пермская, Свердловская, Челябинская и Курганская области. Часть I: Геологическое описание. Книга 1 / Гл. ред. А. В. Сидоренко // М.: Недра, 1969. — 723 с.

География Челябинской области